UV-B (), rayonnement ultraviolet dont la longueur d'onde va de .
 UVB Arbesbach (), équipe de volley-ball autrichien

Articles connexes 
 UVB-76